Wild Cow Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Wild Cow Island (Duval County, Florida)
 Wild Cow Island (Hendry County, Florida)
 Wild Cow Island (Texas)